V1 puede referirse a:

 V1, la velocidad de decisión dentro de las velocidades características; 
 Corteza visual primaria; 
 ARA Independencia (V-1), el primer portaaviones de la armada argentina (1959); 
 We Are Pilots (v1), el primer álbum de la banda Shiny Toy Guns; 
 C/1975 V1, código inicial por el que se conoció el Cometa West; 
 V1, primer misil guiado alemán de 1944; o
 Nervio oftálmico, también llamado V1.